Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Dörner – niemiecki wokalista
 Hans-Jürgen Dörner – niemiecki piłkarz, trener